Kernu (gemeente), voormalige gemeente in Estland
 Kernu (plaats), plaats in Estland, gemeente Saue vald